Thalassia är ett släkte av dybladsväxter. Thalassia ingår i familjen dybladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dybladsväxter
Thalassia